Führerhauptquartier Adlerhorst – główna kwatera wodza hitlerowskich Niemiec Adolfa Hitlera zlokalizowana na zachód od Ober-Mörlen w Niemczech w górach Taunus
 ang. określenie Kehlsteinhaus, herbaciarni na Kehlsteinie, prezentu urodzinowego NSDAP na 50. urodziny Adolfa Hitlera
 Orle Gniazdo – jaskinia w żlebie Żeleźniak w Tatrach
 Orle Gniazdo – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Orle Gniazdo – obiekt wielofunkcyjny w Szczyrku

Zobacz też 
 Orle Gniazda
 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 Szlak Orlich Gniazd